Димитър Иванов Гологанов е български книжар и издател.

Биография 
Димитър Гологанов е роден в 1901 година във валовищкото село Крушево, което тогава е в Османската империя, днес Ахладохори, Гърция. Произхожда от големия род Гологанови и е син на революционера Иван Гологанов. В 1924 година се изселва в София. Става марксист и от 1928 до 1936 година разпространява марксистка литература. В 1936 г. открива книжарницата „Ново образование“ в София, в която се продава марксистка и научна литература. До 1944 година се занимава с издателска дейност. Издава книгите на Тодор Павлов „Философията и частните науки“ (1940), „Съвременни философски учения“ (1941) и други, на Жак Натан „Развитие на икономическата мисъл след Рикардо“ (1941), трудове на Кръстьо Белев, Марко Марчевски, Гьончо Белев, Димитър Полянов, „История на дипломацията“ на Владимир Потьомкин (ред., том 1, 1941), Александър Опарин, Максим Ковалевски.

След Деветосептемврийския преврат от 1944 година работи в „Нариздат“. От 1944 до 1953 година е директор на Софийското градско и окръжно предприятие „Печатни произведения“.

Умира в София в 1987 година.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български книгоиздатели
Български книжари
Родени в Крушево (Валовищко)
Починали в София
Български имигранти от Македония в София
Гологанови